In 1994 werd de vierde editie van de Copa Rio gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De winnaar plaatste zich voor de Copa do Brasil 1995. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 3 september tot 18 december. Volta Redonda werd kampioen.

Groep Hoofdstad

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Tweede fase
De twee finalisten plaatsten zich voor de eindronde. In geval van gelijkspel of als beide clubs één wedstrijd winnen worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Vasco da Gama weigerde de terugwedstrijd te spelen omdat ze zich als staatskampioen al geplaatst hadden voor de Copa do Brasil. America mocht hierdoor naar de volgende ronde.

Groep Binnenland
Entrerriense en Americano hadden een bye voor de eerste ronde.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

(1): Olympico kreeg vijf strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Tweede fase
In geval van gelijkspel of als beide clubs één wedstrijd winnen worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Eindronde
In geval van gelijkspel of als beide clubs één wedstrijd winnen worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Rio (staatsbeker)
Rio Copa